Die Basketball-Afrikameisterschaft 1972, die sechste Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 25. Dezember 1971 und 2. Januar 1972 in Dakar, Senegal statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die im Finale den Titelverteidiger Vereinigte Arabische Republik besiegen und somit zum zweiten Mal den Titel erringen konnte. Erstmals nahmen Mannschaften aus Kamerun, Madagaskar, dem Togo und Nigeria am Turnier teil. Somit nahm eine Rekordanzahl von zwölf Mannschaften am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B), zu je sechs Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau fünf Spiele (insgesamt wurden 30 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe zogen in das Halbfinale ein, wobei die Erstplatzierten gegen die Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe antraten. Die Drittplatzierten beider Gruppen spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben, die Fünftplatzierten um Rang neun und die Letztplatzierten um Rang elf.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

2. Tag

3. Tag

4. Tag

5. Tag

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Ko-Runde

Spiel um Platz elf 
Tag 8

Spiel um Platz neun 
Tag 8

Spiel um Platz sieben 
Tag 8

Spiel um Platz fünf 
Tag 8

Medaillenrunde 

Tag 7

Spiel um Platz drei 
Tag 8

Finale 
Tag 9

Abschlussplatzierung 

Senegal und Ägypten qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

Weblinks 
1972 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1972
Afrikameisterschaft 1972
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Dakar